A 2008-as wimbledoni teniszbajnokság női versenyét a címvédő Venus Williams nyerte a húga, Serena Williams előtt.

Kiemeltek 

 Ana Ivanović (harmadik kör)
 Jelena Janković (negyedik kör)
 Marija Sarapova (második kör)
 Szvetlana Kuznyecova (negyedik kör)
 Jelena Gyementyjeva (elődöntő)
 Serena Williams (döntő)
 'Venus Williams (bajnok)
 Anna Csakvetadze (negyedik kör)
 Gyinara Szafina (harmadik kör)
 Daniela Hantuchová (második kör)
 Marion Bartoli  (harmadik kör)
 Patty Schnyder (első kör)
 Vera Zvonarjova (második kör)
 Agnieszka Radwańska (negyeddöntő)
 Szávay Ágnes (negyedik kör)
 Viktorija Azaranka (harmadik kör)

 Alizé Cornet ''(első kör)
 Nicole Vaidišová ''(negyeddöntő)
 Marija Kirilenko ''(első kör)
 Francesca Schiavone ''(második kör)
 Nagyja Petrova ''(negyeddöntő)
 Flavia Pennetta ''(második kör)
 Katarina Srebotnik ''(első kör)
 Sahar Peér ''(negyedik kör)
 Lindsay Davenport ''(második kör)
 Sybille Bammer ''(második kör)
 Virginie Razzano ''(első kör)
 Aljona Bondarenko ''(második kör)
 Amélie Mauresmo ''(harmadik kör)
 Dominika Cibulková ''(első kör)
 Caroline Wozniacki ''(harmadik kör)
 Szánija Mirza ''(második kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Források 
 Főtábla eredményei

N1